Тонкский макак () — вид приматов из семейства мартышковых. Эндемик острова Сулавеси.

Описание 
Окрас шерсти тонкского макака тёмно-серого или чёрного цвета, тело и задние ноги светло-серые. Он отличается от живущего на Сулавеси хохлатого павиана менее выраженными скулами и меньшим хохлом. Хвост — короткий кончик.

Распространение 
Тонкский макак обитает в центральной части и на восточном полуострове Сулавеси. Его среда обитания — это тропические джунгли на средних высотах.

Эти приматы активны днём, живут как на земле, так и на деревьях. Они образуют группы, которые состоят, как и у большинства макак, из нескольких самцов и самок и совместного подрастающего поколения. Питание животных состоит преимущественно из плодов, наряду с этим они питаются также листьями, побегами бамбука и насекомыми. Иногда они совершают набеги на плантации и питаются зерновыми.

Размножение 
О размножении известно мало. Как и у других макак единственный детёныш, вероятно, появляется на свет после пяти—шестимесячного периода беременности. Самки остаются, как правило, всю жизнь в своей группе, в то время как самцы должны покинуть её по достижении половозрелости.

Угрозы 
Из-за разрушения жизненного пространства МСОП причисляет вид к категории незначительно угрожаемых.

Примечания

Литература 
 Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. Springer-Verlag 2003, ISBN 3-540-43645-6
 

Макаки
Животные, описанные в 1899 году
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Эндемики Сулавеси